John Poole (1872–1963) – politico canadese
 John C. Poole (1887-1926) – incisore statunitense
 John Poole (1892-1967) – calciatore inglese
 John Poole (1932-2020) – calciatore inglese
 John Wilson "Jack" Poole (1933-2009) – imprenditore canadese
 John Poole (...) – direttore di coro britannico
 John Poole (...) – hockeista su ghiaccio statunitense